Northumberland peut désigner

Toponymes

au Royaume-Uni 
 le Northumberland est un comté au nord-est de l'Angleterre
 Le Northumberland ancien royaume du nord-est de l'Angleterre

au Canada 
 le Comté de Northumberland, au Nouveau-Brunswick
 Northumberland (circonscription fédérale néo-brunswickoise), ancienne circonscription fédérale
Northumberland (circonscription provinciale), ancienne circonscription provinciale
 le Comté de Northumberland, en Ontario
 Northumberland (ancienne circonscription fédérale), ancienne circonscription
 Northumberland, un district électoral de la Chambre d'assemblée du Bas-Canada ayant existé de 1792 à 1830
 le détroit de Northumberland
 la Baie Northumberland

aux États-Unis 
 Comté de Northumberland en Virginie ;
 Northumberland, municipalité du comté de Coös au New Hampshire ;
 Northumberland, ville de l'État de New York,
 Northumberland, municipalité du comté de Northumberland en Pennsylvanie.

Patronyme 
 Henry de Northumberland, comte écossais du

Navires 
 , huit navires de la Royal Navy britannique
 Le HMS Northumberland est un navire de ligne britannique de 70 canons construit en 1743, capturé par le vaisseau français Content le .
 Le HMS Northenberland (1798-1850) est un trois-mâts connu pour avoir en 1815 acheminé Napoléon vers Sainte-Hélène. 

 Le Northumberland est un  vaisseau de ligne français construit en 1780, capturé par les Anglais en 1794.

Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de bateaux